Moon Man (englisch für „Mondmann“) steht für: 

 Moon Man, Roman von Tomi Ungerer (1966)
 Moon Man, Musikalbum von Charles Lloyd (1970)
 Moon Man (2022), chinesischer Film von Zhang Chiyu

Moonman steht für:

 Moonman, Trophäe der MTV Video Music Awards

Siehe auch:
 Der Mondmann